Kato Chorio (griechisch Κάτω Χωρίο) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland:

 Kato Chorio (Kreta), Dorf und Ortsgemeinschaft der Gemeinde Ierapetra, Region Kreta
 Kato Chorio (Lesbos), Dorf im Stadtbezirk Plomari der Gemeinde Lesbos, Region Nördliche Ägäis 
 ehemaliger Name des Dorfes Fourni (Agios Nikolaos) der Gemeinde Agios Nikolaos, Region Kreta